Žížala může znamenat:
 žížaly – podřád kroužkovců
 žížala obecná
 žížala hnojní

příjmení
 Jan Žížala (1878–1940) – český katolický kněz a odborový funkcionář
 Václav Žížala-Donovský (1824–1890) – český novinář, spisovatel a herec

jiný význam
 Žížala – přezdívka postavy asistenta ze seriálu a filmu Kancelář Blaník

Externí odkazy